Tour de France 2017 er den 104. udgave af cykelløbet Tour de France, en af cykelsportens Grand Tours. Løbet vil starte i Düsseldorf, Tyskland, den 1. juli. Løbet vil slutte på Champs-Élysées i Paris den 23. juli.

Klassementer

1. etape 
1. juli 2017 — Düsseldorf til Düsseldorf 14 km enkeltstart (ITT)

Udgået: Alejandro Valverde, Ion Izaguirre, begge pga. styrt.

2. etape 
2. juli 2017 — Düsseldorf til Liège 203,5 km

Udgået: Luke Durbrigde pga. styrt på 1. etape.

3. etape 
3. juli 2017 — Verviers til Longwy 212,5 km

4. etape 
4. juli 2017 — Mondorf-les-Bains til Vittel  207,5 km

Udgået: Peter Sagan, diskvalificeret pga. usportslig opførsel i målspurten.

5. etape 
5. juli 2017 — Vittel til La Planche des Belles Filles 160,5 km

Udgået: Mark Cavendish, stiller ikke til start pga. styrt på 4. etape.

6. etape 
6. juli 2017 — Vesoul til Troyes 216 km
Med 81 km til mål passerer feltet Colombey-les-Deux-Églises, Charles de Gaulles private bopæl. I 1960 gjorde feltet holdt, således at den gule trøje (Gastone Nencini) kunne trykke hånd med præsidenten.

7. etape 
7. juli 2017 — Troyes til Nuits-Saint-Georges 213,5 km

8. etape 
8. juli 2017 — Dole til Station des Rousses 187,5 km

9. etape 
9. juli 2017 — Nantua til Chambéry 181,5 km

Udgåede: Geraint Thomas, Richie Porte, Manuele Mori, Robert Gesink og Jos van Emden, alle pga. styrt. Desuden Arnaud Démare, Mickaël Delage, Jacopo Guarnieri, Ignatas Konovalovas, Mark Renshaw, Matteo Trentin, nåede ikke tidsgrænsen.

1. hviledag 
10. juli 2017 — Dordogne

10. etape 
11. juli 2017 — Périgueux til Bergerac 178 km

Udgået: Rafal Majka, trak sig under hviledagen, pga. styrt på 9. etape, og stillede således ikke til start.

11. etape 
12. juli 2017 — Eymet til Pau 203,5 km

Udgået: Dario Cataldo, pga. styrt.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Tour de France 2017